Berlinguer ist der Familienname folgender Personen:
 Enrico Berlinguer (1922–1984), italienischer Politiker
 Giovanni Berlinguer (1924–2015), italienischer Politiker und Sozialmediziner
 Giuliana Berlinguer (1933–2014), italienische Filmschaffende
 Luigi Berlinguer (* 1932), italienischer Politiker
 Mario Berlinguer (1891–1969), italienischer Rechtsanwalt und Politiker
 Sergio Berlinguer (* 1934), italienischer Diplomat
Siehe auch
 Berlinger